EFL Championship 2017/2018 var den engelska andradivisionens andra säsong under det aktuella namnet, och den tjugosjätte under det nuvarande ligasystemet. Säsongen pågick från den 5 augusti 2017 till den 6 maj 2018.

Serien vanns av Wolverhampton Wanderers med två omgångar till godo. Cardiff City tog den andra direktuppflyttningsplatsen, medan Fulham blev uppflyttade efter seger i playoffinalen mot Aston Villa.

Barnsleys och Burton Albions nedflyttningar blev klara i den sista omgången, efter att Bolton Wanderers under dramatiska former säkrat nytt kontrakt genom en vändning till 3-2 mot Nottingham Forest. De åtföljde Sunderland, som slutat sist i sin serie för andra året i rad, och gått från Premier League till League One på två säsonger.

Deltagande lag

Tabell

Playoff

Referenser

Noter 

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018